

Населені пункти та їхні частини
 Вельополе — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Вельополе — село в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Вельополе — село в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Вельополе — село в гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Вельополе — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві
 Вельополе — частина міста Загір'я у Сяноцькому повіті Підкарпатського воєводства
 Вельополе — частина міста Рибник в Сілезькому воєводстві
 Вельополе — частина села Клімонтув у гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Вельополе — частина села Опатковиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Вельополе — частина села Пшебечани в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Вельополе — осада в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Вельополе — осада в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Вельополе — лісова осада в гміні Болешковіце Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки